Валки — село в Лысковском районе Нижегородской области, административный центр Валковского сельсовета  .

Село располагается в километре от левого берега реки Керженец на границе затопляемой при сильном паводке территории.

Примечания

Ссылки 

 
 История села фото и видео. 

Населённые пункты Лысковского района